«Дикси» (), также известная как «Я хотел бы быть в Дикси», «Земля Дикси» («I Wish I Was in Dixie», «Dixie’s Land») — американская народная песня, один из неофициальных гимнов южных штатов США. Во время Гражданской войны в США была очень популярна среди конфедератов.

Первый раз песня была исполнена в 1859 году в Нью-Йорке. Автором считается Дэн Эмметт, уроженец Огайо.

Существуют три версии возникновения названия песни, самая популярная заключается в следующем: старинные банкноты в 10 долларов, бывшие в употреблении в Луизиане, назывались «дикси» (от французского «dix», напечатанного на них). Сама Луизиана называлась на сленге «землёй Дикси». Позднее этим словом стали обозначать все южные штаты США: Южную Каролину, Миссисипи, Флориду, Алабаму, Джорджию и Луизиану.

В наши дни исполнение «Дикси» иногда считается оскорблением для афроамериканцев, потому что может восприниматься как выражение симпатии по отношению к рабовладельческому прошлому Юга.

Несмотря на то, что эта песня обычно ассоциируется с Южными штатами, «Дикси» была любимой песней президента Авраама Линкольна. Она была исполнена при его инаугурации.

В 1972 году Элвис Пресли записал «Американскую Трилогию» — попурри из песен «Дикси» и «Боевой гимн Республики». В 2002 году версия Элвиса Пресли была перевыпущена рок-группой Manowar на альбоме Warriors of the World.

Текст песни

В культуре 
В самом знаменитом фильме о Гражданской войне в США — экранизации романа «Унесённые ветром» — «Дикси» звучит дважды, вскользь, но очень контрастно: на балу в доме Уилксов (когда приходит известие об объявлении войны) и после получения в Атланте телеграфом списков убитых, когда военный оркестр начинает её играть, чтобы как-то разрядить обстановку.

В фильме «Джоси Уэйлс — человек вне закона» (1976) песню напевает паромщик.

В 2005 году вышел фильм «Придурки из Хаззарда», в котором на автомобиле «The General Lee» был установлен гудок, играющий мотив этой песни. В США этот звуковой сигнал также известен как «Dixie horn». В девятом сезоне американского сериала «Офис» коллеги дразнят Энди за рабовладельческое прошлое его семьи и меняют рингтон его телефона на «Дикси», что ставит его в неловкое положение.

В России 
Существует русский перевод текста под названием «Дикси-Ленд», авторы С. Болотин и Т. Сикорская (до 1978 года).

Мелодия «Дикси» звучит в советском фильме «Агония» Элема Климова — в то время пока Распутин с князем Юсуповым сидит в полуподвальной каморке за столом, а остальные заговорщики наверху старательно изображают гостей на приёме, на граммофоне играет мелодия именно этой песни.

Примечания

Ссылки
 To arms in Dixie - Lyrics
 Confederate National Anthem - Dixie Land
 Dixie. Фольклорное исполнение

См. также 
 Конфедеративные штаты Америки

Конфедеративные Штаты Америки
Патриотические песни США
История музыки
Гимны по регионам
Народные песни США
Песни 1859 года
Песни Гражданской войны в США